Протопоповская волость — волость в составе Коломенского уезда Московской губернии Российской империи.
 Протопоповская волость (uk) — волость в составе Новгород-Северского уезда Черниговской губернии Российской империи.